Les Élections dans les boroughs de Londres de 1900 se sont tenues le  novembre. Ces élections font suite à l'adoption du  de 1899 qui a remplacé les 41 paroisses existant jusque-là par 28 boroughs métropolitains.

Résultats dans les boroughs

Sources 

Élections locales au Royaume-Uni
Londres
Politique à Londres